Conium pyrenaicum är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen och Elias. Conium pyrenaicum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
pyrenaicum